
Molekulska formula -{C30H50O5}- se može odnositi na:

 Cikloastragenol
 Balsaminapentaol